Титаник може да се отнася за:

 РМС Титаник, британски лайнер;

 Кино и телевизия
 Титаник, германски филм от 1943 година;
 Титаник, американски филм от 1953 година;
 Титаник, телевизионен минисериал от 1996 година;
 Титаник, американски филм от 1997 година;
 Титаник II, американски филм от 2010 година;
 Титаник, телевизионен минисериал от 2012 година;

 Музика
 Титаник, норвежка рок група;
 Титаник, мюзикъл от 1997 година.

 Други
 Титаник (списание), германско сатирично списание

Вижте също 
 Енциклопедия Титаника